Земляниченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Земляниченко, Александр Вадимович (род. 1950) — советский и российский фотожурналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии (1992 и 1997).
 Земляниченко, Виктор Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.